Митерев, Митерёв — русская фамилия. Известные носители:

 Митерев, Антон Дмитриевич (род. 1996) — российский футболист.
 Митерёв, Георгий Андреевич (1900—1977) — советский государственный деятель.
 Митерев, Юрий Владимирович (1975—2012) — молдавский футболист.